Kuujjuaq peut avoir plusieurs significations :
 Kuujjuaq, village nordique du Québec.
 Kuujjuaq, terre réservée inuit du Québec.